Misery Loves Company (televisieserie), een kortlopende televisieserie uit 1995.
Misery Loves Company (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de serie Beverly Hills, 90210.
Misery Loves Company (Alcoholic Faith Mission), een album van de Deense band Alcoholic Faith Mission
Misery Loves Co., een Zweedse industrial metal band
Misery Loves Kompany, Tech N9ne album